VV steht für:
 Pseudonym von Ville Valo (* 1976), finnischer Sänger
 Pseudonym von Alison Mosshart (* 1978), Sängerin der Kills
 die Zahl 40 in der Benennung veränderlicher Sterne
 Aerosvit Airlines, ukrainische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code

als Abkürzung:
 Věci veřejné, eine tschechische politische Partei
 Verbändevereinbarung (Energiewirtschaft) (VV I u. VV II), Folgeregelungen zum Energiewirtschaftsgesetz 1998
 Vergütungsverzeichnis, Anhang zum RVG, siehe Rechtsanwaltsvergütungsgesetz #Regelungen des Vergütungsverzeichnisses
 Verteilungsvolumen, eine Rechengröße in der Pharmakologie; (Quotient aus der Dosis eines verabreichten Wirkstoffes und der Konzentration im Blutplasma)
 Vertical visibility, die Vertikalsicht in der Luftfahrt
 Vertreterversammlung, ein Organ, welches die Mitglieder einer Organisation vertritt (z. B. einer Genossenschaftsbank)
 Verwaltungsvereinbarung, ein Übereinkommen zwischen Verwaltungsträgern, das nicht durch das Parlament legitimiert zu werden braucht
 Verwaltungsvorschrift, eine interne Anordnung einer Verwaltungsorganisation
 Vetëvendosje!, eine großalbanisch-nationalistische politische Organisation und Partei im Kosovo
 Video Volunteers, amerikanische NGO in Indien
 Vietnam nach dem ICAO-Code
 Visual Vernacular, Kunstform, in der Geschichten mittels Gebärden erzählt werden
 Nord Voiture à vapeur, Bezeichnung der Dampftriebwagen Bauart Buffaud & Robatel
 Vorlesungsverzeichnis, die Zusammenstellung der angebotenen Lehrveranstaltungen einer Hochschule
 Vorontsov-Velyaminov(-Galaxie), Code im Interacting galaxies catalogue von Boris Alexandrowitsch Woronzow-Weljaminow

als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Worcester
 Italien: Provinz Vibo Valentia
 Niederlande: Lkw mit einem Gewicht bis 3,5 t
 Norwegen: Støren in der Provinz Trøndelag

v. v. steht für:
 vice versa („umgekehrt“), siehe Liste lateinischer Phrasen/V#Vice versa

Abkürzung